Итапиранга () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас. Составная часть мезорегиона Центр штата Амазонас. Входит в экономико-статистический микрорегион Итакоатиара.Население составляет 8 211 человека на 2010 год. Занимает площадь 4 231,15 км². Плотность населения — 1,94 чел./км².

Границы 
Муниципалитет граничит:
 на севере —  муниципалитет Сан-Себастьян-ду-Уатуман 
 на востоке —  муниципалитет Урукара
 на юго-востоке —  муниципалитет Урукуритуба
 на юге —  муниципалитет Силвис
 на юго-западе —  муниципалитет Итакуатиара
 на западе —  муниципалитет Риу-Прету-да-Эва
 на северо-западе —  муниципалитет Президенти-Фигейреду

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 8 953 жителей.

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Амазонас